Серге́й Никола́евич Афана́сьев (р. 28 июля 1954, Саратов) — советский и российский политик и юрист, депутат Государственной Думы РФ третьего созыва. Член КПРФ.

Биография 
Родился 28 июля 1954 года в Саратове.

Служил в Советской Армии в 1972—1975 гг. Окончил Саратовский юридический институт в 1980 году. В 1980—1981 годах был на комсомольской работе (секретарь комсомольского комитета Саратовской школы милиции, секретарь Кировского райкома ВЛКСМ Саратова).
В 1981—1991 годах — кадровый партработник (инструктор организационного отдела Кировского райкома КПСС г. Саратова, инструктор, заместитель заведующего организационным отделом Саратовского горкома КПСС).
В 1991—1993 годах занимался юридической деятельностью и был заместителем генерального директора ПО «РОСС». Активный участник восстановления коммунистической партии в регионе. В 1994—1998 годах работал в аппарате председателя Саратовской областной думы консультантом председателя думы, позднее — заведующим секретариатом заместителя председателя областной думы. С 1998 года по 1999 год являлся помощником депутата Государственной Думы.

В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по Энгельсскому одномандатному избирательному округу No 159 Саратовской области, являлся членом Комитета Государственной Думы по законодательству.

С декабря 2003 г. по декабрь 2007 г. работал помощником депутата Государственной Думы, одновременно в 2004—2006 годах был членом избирательной комиссии Саратовской области, в 2006—2007 годах — депутат Саратовской городской думы (Заместитель председателя постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам).
В 2004—2008 годах был заместителем председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, в 2008—2013 гг. — членом Президиума ЦКРК КПРФ, до 2017 г. - членом ЦКРК КПРФ.

С декабря 2007 года — депутат Саратовской областной думы. Член Совета Думы, заместитель председателя комитета по Регламенту и организации работы Саратовской областной Думы, член комитета по бюджету и налогам, член комитета по вопросам местного самоуправления, руководитель фракции «КПРФ».

В октябре 2012 года избран депутатом Саратовской областной думы V созыва. В новом созыве вошёл в Совет Думы, стал заместителем председателя комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям, членом комитета по социальной политике, членом комитета по государственному строительству, секретарём мандатной комиссии, а также формально является руководителем фракции «КПРФ» (и её единственным членом). Срок полномочий истёк в сентябре 2017 года, в новый созыв областной думы не баллотировался.

В настоящее время — второй секретарь Саратовского обкома КПРФ, член Координационного Совета Российского Союза Юристов.

Ссылки 
 Профайл на сайте Государственной думы
 Биография на сайте Саратовского областного отделения КПРФ

Члены КПРФ
Функционеры ВЛКСМ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Саратовской областной думы
Члены КПСС
Депутаты Саратовской городской думы
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Юристы по алфавиту
Выпускники Саратовской государственной юридической академии